Příjmení Mikyska má více nositelů:

 Alois Mikyska (1918–1988), český katolický spisovatel a lokální a církevní historik
 Karel Mikyska (1926–2001), český sportovní novinář a rozhlasový i televizní komentátor
 Martin Mikyska (* 1994), český bavič, youtuber, bývalý snowboardista
 Tomáš Mikyska (* 2000), český reprezentant v biatlonu

Česká příjmení